Stepfather (álbum), de People under the Stairs
 The Stepfather (1987), filme com Terry O'Quinn
 Stepfather II, filme de 1989
 Stepfather III, filme de 1992
 The Stepfather (2009), filme com Dylan Walsh e Amber Heard